Nachmann ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Nachmann (1919–2006), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Fritz Nachmann (* 1929), deutscher Rennrodler
 Kurt Nachmann (1915–1984), österreichischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Schauspieler
 Leslie Nachmann (* 1979), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Martin Nachmann (* 1985), deutscher Naturbahnrodler
 Otto Nachmann (1893–1961), Kaufmann und Oberrat der Israeliten in Baden
 Veronika Nachmann (* 1988), deutsche Naturbahnrodlerin
 Werner Nachmann (1925–1988), Unternehmer, Politiker und Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland

Siehe auch:
 Nachman